Querelle de Brest –  romanzo dello scrittore Jean Genet
 Querelle de Brest –  film del regista Rainer Werner Fassbinder uscito nel 1982